Piesinger ist der Familienname folgender Personen:

 Gerald Piesinger (* 1959), österreichischer Fußballspieler
 Simon Piesinger (* 1992), österreichischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Biesinger